«Пое́здки на ста́ром автомоби́ле» — третий и последний художественный фильм режиссёра Петра Фоменко. Снят в 1985 году (премьера в СССР состоялась в июле 1986, мировая премьера — 28 мая 1987).

Сюжет 

Режиссёр народного театра Зоя Павловна (Людмила Максакова) лишается возможности видеть единственного внука. Чтобы восстановить связь с ним, молодая обаятельная бабушка поддаётся ураганному нажиму сверхактивной поклонницы своего сына-полярника и решается поговорить с отцом нового мужа своей бывшей невестки.

В ролях 
 Людмила Максакова — Зоя Павловна, режиссёр народного театра
 Андрей Болтнев — Герман Сергеевич, новый свёкор её бывшей невестки, директор катка и футбольный судья
 Сергей Никитин — Серёжа, актёр народного театра
 Татьяна Никитина — Таня, актриса народного театра
 Елена Караджова — Даша, секретарша большого начальника
 Людмила Аринина — Вера, директор клуба
 Лариса Удовиченко — Лиля, бывшая невестка Зои Павловны и нынешняя сноха Германа Сергеевича
 Лев Перфилов — Михалёв, сосед с собакой
 Вера Бурлакова — женщина, входящая в театр
 Валериан Виноградов — футбольный тренер
 Григорий Гурвич — юрисконсульт
 Елена Дробышева — студентка
 Муза Крепкогорская — суфлёрша
 Виктор Маркин — работник театра
 Пётр Меркурьев — дирижёр
 Сергей Тарамаев — приятель Даши
 Валентина Ушакова — билетёр в клубе
 Пётр Фоменко — Петя, актёр народного театра

Съёмочная группа 
 Сценарий: Эмиль Брагинский
 Режиссёр-постановщик: Пётр Фоменко
 Оператор: Всеволод Симаков
 Композитор: Сергей Никитин
 Тексты песен: Дмитрий Сухарев

Отзывы и критика 
Валерий Кичин о ленте Петра Фоменко («Российская газета», № 4547 от 19 декабря 2007):

«Комедия, поставленная Петром Фоменко, напомнит любимые зрителями картины Эльдара Рязанова уже потому, что сценарий написал Эмиль Брагинский, добрый сказочник с неистребимо светлым мироощущением. Его героиню, режиссёра народного театра Зою Павловну, гнетёт одиночество: сын в Антарктиде, его бывшая жена прячет родного внучонка, не даёт встречаться. Тут и возникнет хитроумный план воссоединения порушенных связей…»

См. также 
«Предложение» — пьеса, музыкальную версию которой, по сюжету, ставили в народном театре.

Примечания 

Фильмы Петра Фоменко
Фильмы СССР 1985 года
Кинокомедии СССР
Фильмы-мелодрамы СССР
Фильмы студии «Мосфильм»